Bridel steht für:

 Bridel (Kopstal), Ort in der Gemeinde Kopstal, Luxemburg

Bridel ist der Familienname folgender Personen:

 Bedřich Bridel (1619–1680), Jesuit und religiöser Schriftsteller
 Claude Bridel (1922–2007), Schweizer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer
 Danielle Bridel (1920–2004), Schweizer Juristin  
 Gaston Bridel (1895–1982), Schweizer Journalist

 Gustave Bridel (1827–1884), Schweizer Ingenieur

 Marcel Bridel (1898–1980), Schweizer Jurist, Politikwissenschaftler und Hochschullehrer  
 Philippe Bridel (1852–1936), Schweizer reformierter Geistlicher, Theologe und Hochschullehrer  
 Philippe-Sirice Bridel (1757–1845), Schweizer Autor, Heimatforscher und Geistlicher
 Samuel Élisée von Bridel (1761–1828), deutscher Botaniker und Bryologe